bold — канадский англоязычный цифровой кабельный канал первой категории, принадлежащий «Canadian Broadcasting Corporation». Начал вещание 4 сентября 2001 года. Вещательный контент — художественные фильмы, программы, посвящённые событиям в сферах культуры и спорта.

История 
Лицензирован Комиссией по радио, телевидению и телекоммуникациям Канады 24 ноября 2001 года. Изначально канал являлся совместным проектом Corus Entertainment и Canadian Broadcasting Corporation, которым принадлежало 70 % и 30 % акций соответственно. Целевая аудитория — жители провинциальной Канады, чем определялось содержание вещания: фильмы и передачи, соответствующие интересам данной категории зрителей.

Канал начал вещание 4 сентября 2001 года под именем Country Canada () по названию цикла передач Country Canada, выходивших на CBC Television до 2000 года. 1 ноября 2002 года Corus Entertainment продал свою долю акций CBC, после чего канал получил новый логотип и его название было изменено на CBC Country Canada.

Интересы канала также начали изменяться: акцент был смещён с провинциальной жизни на жизнь Канады в целом (природа, климат, социальные аспекты, спорт, культура и т. д.). Каналом были закуплены права на трансляцию нескольких канадских и британских телесериалов, появились регулярные трансляции любительских соревнований по кёрлингу, сноуборду, а также трансляции матчей с участием футбольного клуба «Торонто» и Сборной Канады по футболу.

В связи с произошедшими изменениями канал стал позиционироваться как вторичный развлекательный сервис CBC.

27 марта 2008 года канал получил своё нынешнее название — bold (со строчной буквы). В программах передач он, как правило, имеет обозначение CBC Bold.

bold HD 
3 июня 2010 года CBC запустила новый сервис bold — bold HD, канал вещающий в формате HD.

Передачи и проекты 
 Beautiful Noise () — цикл музыкальных передач.
 Da Vinci's City Hall () — телесериал.
 George Stroumboulopoulos Tonight () — ток-шоу.
 «Разведка» — телесериал.
 Landscape as Muse ()
 Live from Abbey Road — цикл музыкальных передач.
 Q TV
 «Молокососы» — телесериал.
 The Gallery ()
 What It's Like Being Alone () — чёрная многосерийная комедия в стиле пластилиновой анимации.
 «Тюдоры» — телесериал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт канала
 bold онлайн

Телеканалы Канады
Телеканалы на английском языке
Телеканалы, запущенные в 2001 году